Mellingen (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Mellingen (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Aargau
Mellingen (Noorwegen), een plaats in de Noorse provincie Hordaland